Hauptstrasse 3 steht für folgende Straßen:
 Hauptstrasse 3 in der Schweiz

Hauptstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Hauptstraße 3 (Karlstadt)
 Amtsgericht Marsberg
 St.-Florian-Kirche (Burhafe)